

Актогай — селище, Аягозький район, Абайська область
 Актогай — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Актогай — село, Актогайський район, Павлодарська область
 Актогай — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Актогай — село, Махамбетський район, Атирауська область
 Актогай — село, Сарисуський район, Жамбильська область